Portable document format, een bestandsindeling voor digitale documenten.
Posi Damp Fork, een type voorvork voor motorfietsen.
Waarschijnlijkheidsdichtheid, in het Engels ook wel probability density function
Kaliumdiformiaat, een organische verbinding
  People's Defence Force (Myanmar), Volksverdedigingsmacht in Myanmar